Frigga kan syfta på:

 Frigg – i nordisk mytologi härskarinnan i Asgård
 Frigga (djur) – ett släkte av spindlar
 Frigga (opera) – en opera i en akt med musik av Olof Åhlström och librettot av Carl Gustaf af Leopold
 Kvarteret Frigga – ett numera försvunnet kvarter på Norrmalm, Stockholm
 77 Frigga – en asteroid

Personer
 Frigga Carlberg (1851–1925), en svensk författare, social organisatör och förkämpe för kvinnlig rösträtt